Fourvière, auch Fourvières (von lat. forum vetus, „altes Forum“), 
 ist der Name eines Hügels am Westrand der Altstadt von Lyon, siehe Fourvière (Hügel)

Auf ihm befinden sich:
 die Basilika Notre-Dame de Fourvière
 der Stahlturm Tour métallique de Fourvière

Fourvières (nach der Basilika) ist der Ordensname von
 Xavier de Fourvières (geb. Albert Rieux; 1853–1912), französischer Prämonstratenser und Sprachwissenschaftler